Гюрджюлю () — село в Губадлинском районе Азербайджана.

История 
По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в селе Гюрджилу Али-кули-ушагинского сельского округа Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии было 26 дымов и проживало 92 курда и 21 персиянин шиитского вероисповедания. Всё население являлось владельческими крестьянами.

В результате Карабахской войны в 1993 году перешло под контроль армянских вооружённых сил. В ходе 44-дневной Второй Карабахской войны 2020 года село было освобождено от длительной армянской оккупации Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

Топонимика 
Существуют две версии основания села. Предположительно по одной из версий, село было названо так потому, что первыми жителями села были азербайджанские семьи из Грузии. Другая версия заключается в том, что помещики использовали на своей земле грузинских рабочих, и позже, даже несмотря на их возвращение, село называлось Гюрджюлю.

География и климат 
Село Гюрджюлю расположено на склоне Баргушатского хребта.

Литература 
 Акиф Мурадвердиев. Зангезур. Память о нашей истории. Баку: Хазар, 2007, с. 451

Примечания